Футбольные клубы «Шахтёр» (Макеевка):

 «Холодная Балка» (Макеевка) — футбольный клуб, в 60—70-х годах XX столетия носивший название «Шахтёр».
 «Шахтёр» (Макеевка) — футбольный клуб, основанный в 1981 году под названием «Бажановец».